Fabriciana erisoides är en fjärilsart som beskrevs av Francois Jules Pictet de la Rive 1930. Fabriciana erisoides ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
erisoides